Baby Blue – singolo dei Badfinger del 1971
 Baby Blue – singolo di George Strait del 1988
 Baby Blue – brano musicale dei Beach Boys del 1979, dall'album L.A. (Light Album)
 Baby Blue – album di Anahí del 2000